Луганда — поняття, яке має такі значення:

 Луганда — мова сім'ї банту, поширена в Уганді.
 «Луганда» — сатирична назва «Луганської народної республіки».